jerzyki – podrodzina ptaków z rodziny jerzykowatych
 Jerzyki – polska organizacja konspiracyjna z okresu drugiej wojny światowej
 Jerzyki (ros. Striży) – grupa akrobacyjna Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej